Серге́й Девя́тов:
 Девятов, Сергей Викторович (род. 1960) — советский и российский историк, советник директора ФСО.
 Девятов, Сергей Николаевич (Ростислав; род. 1963) — епископ Русской православной церкви.